Чемпіонат Польщі з футболу 2020—2021 — 87-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 21 серпня 2020 року та фінішував 16 травня 2021 року. Чемпіоном вдруге поспіль стала Легія (Варшава).

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2021
Польща
Польща
Футбол
Футбол